Ivan Andreïevitch Boukine (en , transcription anglophone : Ivan Bukin) est un patineur artistique de danse sur glace russe né le  à Moscou. Champion du monde junior 2013 avec sa partenaire Aleksandra Stepanova, il fait ses débuts chez les seniors lors de la saison suivante. En 2015, le couple obtient sa première médaille en grand championnat avec le bronze aux Championnats d'Europe de Stockholm.

Il est le fils d'Andreï Boukine, champion olympique de danse sur glace en 1988.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Aleksandra Stepanova

Références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance à Moscou
Naissance en septembre 1993